Книга джунглей может означать:

 «Книга джунглей» — сборник рассказов Редьяра Киплинга.
 «Вторая книга джунглей» — сборник рассказов Редьяра Киплинга.
 Книга джунглей — фильм режиссёра Золтана Корды (1942), в главной роли Сабу.
 Книга джунглей — мультфильм студии Walt Disney (1967).
 Книга джунглей (аниме) (Janguru Bukku Shounen Moguri) — японский аниме-сериал (1989—1990), выпущенный студией Nippon Animation.
 Книга джунглей — фильм режиссёра Стивена Соммерса (1994), в главной роли Джейсон Скотт Ли.
 Книга джунглей — американско-японский культовый мультфильм (1995).
 Книга джунглей: История Маугли — фильм режиссёра Карлоса Салданы (1998), в главной роли Брэндон Бейкер.
 Книга джунглей 2 — продолжение мультфильма Книга джунглей (2003).
 Книга джунглей — фильм режиссёра Джона Фавро (2016), в главной роли Нил Сети.